

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Oak Ridge – città della Contea di Guilford, Carolina del Nord
 Oak Ridge – census-designated place della Contea di Miami-Dade, Florida
 Oak Ridge – villaggio della Parrocchia di Morehouse, Louisiana
 Oak Ridge – città della Contea di Cape Girardeau, Missouri
 Oakridge – città della Contea di Lane, Oregon
 Oak Ridge – città della Contea di Anderson e della Contea di Roane, Tennessee
 Oak Ridge – città della Contea di Cooke, Texas
 Oak Ridge – città della Contea di Kaufman, Texas
 Oak Ridge North – città della Contea di Montgomery, Texas

Altro 
 Oak Ridge National Laboratory – centro di ricerca del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti con sede a Oak Ridge (Tennessee)
 Osservatorio di Oak Ridge – osservatorio astronomico di Harvard (Massachusetts)